Trypillja (ukrainisch ; russische Entsprechung Триполье/Tripolje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Bachmut, siehe Trypillja (Bachmut)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw, siehe Trypillja (Obuchiw) – nach diesem Dorf ist auch die Cucuteni-Tripolje-Kultur benannt